

Personnalités 
Michel Jestin, dirigeant français de football.
Jean Jestin, militaire français de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale.